Сен-Валери-сюр-Сомм:

 Сен-Валери-сюр-Сомм — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Абвиль, центр кантона Сен-Валери-сюр-Сомм.
 Сен-Валери-сюр-Сомм — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.